Кондратенков — фамилия. Известные носители:
 Кондратенков, Александр Ерофеевич (1921—1992) — советский педагог.
 Кондратенков, Геннадий Степанович (1930—2019) — советский и российский учёный в области радиовидения.